Whitford ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Whitford (1905–2002), US-amerikanischer Astronom
 Brad Whitford (* 1952), US-amerikanischer Rockmusiker
 Bradley Whitford (* 1959), US-amerikanischer Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Dave Whitford (* 1973), britischer Jazzmusiker
 Frank Whitford († 2014), britischer Kunsthistoriker, -kritiker und Zeichner
 Philippa Whitford (* 1958), britische Politikerin

Orte
in Kanada:
 Whitford (Alberta)

im Vereinigten Königreich:
 Whitford (Devon) in England
 Whitford (Flintshire) in Wales

in Neuseeland:
 Whitford (Neuseeland) in der Region Auckland

in den Vereinigten Staaten:
 Whitford (Oregon)
 Whitford (Pennsylvania)

Whitford steht für:
 (2301) Whitford, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Whiteford